Sidewalks of New York est le titre original du film américain Buster millionnaire, sorti en 1931 au cinéma, avec Buster Keaton
 Sidewalks of New York est le titre original du film américain Rencontres à Manhattan, d'Edward Burns sorti en 2001 au cinéma
  est une chanson populaire des années 1890
  sont deux courts métrages d'animation de Dave Fleischer